Qeqqat bezeichnet:
 Qeqqat (Sund, Ikeq), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqqat (Sund, Tunu), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland